Bäumlin ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Bäumlin (* 1938), Schweizer Theologe
 Richard Bäumlin (1927–2022), Schweizer Staatsrechtslehrer
 Ursula Bäumlin (* 1938), Schweizer Politikerin (SP)